Tarhan ist als Variante von Tarkan ein türkischer männlicher Vorname, der vor allem als Familienname auftritt.

Namensträger

Familienname 
 Abdülhak Hâmid Tarhan (1852–1937), osmanischer Autor und Politiker
 Bilge Tarhan (1941–2016), türkischer Fußballspieler
 Çınar Tarhan (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Emine Ülker Tarhan (* 1963), türkische Juristin und Politikerin
 İhsan Yıldırım Tarhan (* 1980), türkischer Boxer
 Mehmet Tarhan (* 1978), türkischer Wehrdienstverweigerer
 Nevzat Tarhan (* 1952), türkischer Neuropsychologe und Hochschullehrer

Weiteres 
 Tarhan Air, ehemalige türkische Charterfluggesellschaft

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname